Stanisław Baczyński (pisarz) - pisarz, ojciec Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 Stanisław Baczyński (oficer) - (ur. 1895), major Wojska Polskiego